Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Виктория» Пльзень в европейских клубных кубковых турнирах.

Результаты 
По состоянию на 2 ноября 2022 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 2 ноября 2022 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 2 ноября 2022 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Виктория» Пльзень
Виктория Пльзень